Грегор Иоганн Мендель (; 20 июля 1822, Хейнцендорф, Силезия, Австрийская империя — 6 января 1884, Брюнн, Австро-Венгрия) — чешско-австрийский биолог-генетик, монах-августинец, аббат. Основоположник учения о наследственности. Открытие им закономерностей наследования моногенных признаков (эти закономерности известны теперь как законы Менделя) стало первым шагом на пути к современной генетике.

Биография 
Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 года в крестьянской семье смешанного немецко-славянского происхождения, в маленьком сельском городке Хейнцендорф на моравско-силезской границе (Австрийская империя, позже Австро-Венгрия, теперь Гинчице (часть села Вражне) у Нового Йичина, Чехия). Дата 22 июля, которая нередко приводится в литературе как дата его рождения, на самом деле является датой его крещения.

Помимо Иоганна в семье Антона и Розины Мендель были две дочери (старшая и младшая сестры Иоганна — Вероника и Терезия). Интерес к природе он начал проявлять рано, уже мальчишкой работая садовником. После деревенской школы Мендель в 1840 году окончил шесть классов гимназии в Троппау (сейчас Опава). Затем в 1841 году поступил в философские классы института Ольмюца (в настоящее время Оломоуц, Чехия), и окончил их. Хорошие отношения с духовными лицами — преподавателями университета, а также серьёзные материальные затруднения привели Менделя к решению «занять положение, освобождающее от мучительных забот о пропитании». В 1843 году он постригся в монахи Августинского монастыря Святого Фомы в Брюнне (ныне Брно, Чехия) и взял имя Грегор. С 1844 по 1848 годы учился в Брюннском богословском институте. В 1847 году стал священником. Самостоятельно изучал множество наук, заменял отсутствующих преподавателей греческого языка и математики в одной из школ. Сдавая экзамен на звание преподавателя, получил неудовлетворительные оценки по биологии и геологии. В 1849—1851 годах преподавал в зноймской гимназии математику, латинский и греческий языки. В период 1851—1853 годов, благодаря поддержке настоятеля своего монастыря (которого он впоследствии сменит на этом посту), обучался естественной истории в Венском университете, в том числе под руководством Франца Унгера — одного из первых цитологов мира, а также у великого физика К. Доплера.

Будучи в Вене, Мендель заинтересовался процессом гибридизации растений и, в частности, разными типами гибридных потомков и их статистическими соотношениями.

В 1854 году Мендель получил место преподавателя физики и естественной истории в Высшей реальной школе в Брюнне, не будучи дипломированным специалистом. Ещё две попытки сдать экзамен по биологии для получения диплома преподавателя в 1856 году окончились провалом на устной части испытания, и Мендель оставался по-прежнему каноником, а позже стал аббатом Августинского монастыря в Старом Брно.

Вдохновившись изучением изменений признаков растений, с 1856 по 1863 год проводил опыты на горохе в монастырском саду и сформулировал законы, объясняющие механизм наследования.

В ходе двух заседаний, 8 февраля и 8 марта 1865 года, Мендель доложил результаты своих опытов брюннскому Обществу естествоиспытателей, которое в конце следующего года опубликовало конспект его доклада в очередном томе «Трудов Общества…» под названием «Опыты над растительными гибридами». Этот том попал в 120 библиотек университетов мира. Мендель заказал 40 отдельных оттисков своей работы, почти все из которых разослал крупным исследователям-ботаникам, но работа не вызвала интереса у современников.

Мендель сделал открытие чрезвычайной важности, и сам сначала был, по-видимому, в этом убеждён. По совету К.В. фон Негели, известного ботаника, откликнувшегося на присланный с сопроводительным письмом оттиск, он предпринял ряд попыток подтвердить своё открытие на других биологических видах, и с этой целью провёл серию опытов по скрещиванию разновидностей ястребинки — растения семейства Астровые, затем — по скрещиванию разновидностей пчёл. В обоих случаях его ждало трагическое разочарование: результаты, полученные им на горохе, на других видах не подтверждались. Причина была в том, что механизмы оплодотворения и ястребинки, и пчёл, имели особенности, о которых в то время ещё не было известно (размножение при помощи партеногенеза), а методами скрещивания, которыми пользовался Мендель в своих опытах, эти особенности не учитывались. В конце концов, великий учёный сам разуверился в том, что совершил открытие.

В 1868 году Мендель был избран аббатом Старобрненского монастыря и больше биологическими исследованиями не занимался. 

Помимо управления монастырем, Мендель активно участвовал в общественной жизни региона. В 1876 году он стал одним из директоров Моравского ипотечного банка, также был депутатом Моравского ландтага .

Умер 6 января 1884 в возрасте 61 года от хронического нефрита.

Труды Менделя получили признание только в начале XX века, с развитием представлений о генах. В 1900 году К. Корренс, Х. Де Фриз и Э. Чермак, независимо друг от друга, заново открыли выведенные Менделем законы наследования.

Память 

 На окраине Брно в Старобрненском монастыре августинцев установлена мемориальная доска и памятник возле палисадника посвященные великому биологу. В музее Менделя имеются его рукописи, документы и рисунки. Также есть различные инструменты, например, старинный микроскоп и другие инструменты, которые учёный использовал в работе.
 В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Менделя кратеру на обратной стороне Луны.
 Изображен на австрийской почтовой марке 1984 года.

Сочинения 
 
 Мендель Г. Опыты над растительными гибридами // Труды Бюро по прикладной ботанике. 1910. Т. 3. № 11. С. 479—529.

Примечания

Литература 
  — УДК 631
 
 — УДК 631

Ссылки 
 
 MendelWeb
 Менделевская генетика, обучающий фильм (лекция профессора Graham Walker) 

Выпускники Университета Палацкого
Генетики Чехии
Генетики Австрии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Августинцы
Биологи XIX века
История генетики
Похороненные на Центральном кладбище (Брно)